Завьяловское месторождение:
 Завьяловское месторождение — каменноугольное месторождение в Казахстане.
 Завьяловское месторождение — нефтяное месторождение в России.